Wiedenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Wiedenmann (1957–1994), deutscher Ruderer
 Eduard Wiedenmann, deutscher Orgelbauer
 Ludwig Wiedenmann (1928–2020), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Theologe, Jesuit, Missionswissenschaftler und Herausgeber
 Peter von Wiedenmann (1847–1917), bayerischer General der Artillerie
 Rainer E. Wiedenmann (* 1956), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Sybille Wiedenmann (* 1966), deutsche Basketballspielerin

Siehe auch:
 Widenmann
 Widnmann
 Wiedemann